Kite ( — повітряний змій) — німецький бренд рюкзаків і канцтоварів. Заснований у 2007 році. В асортименті понад 190 моделей рюкзаків. Виробляються дитячі дошкільні рюкзаки, ортопедичні шкільні ранці, рюкзаки для міста, спортивні сумки.

Історія 
У 2007 році виходить перша капсульна колекція текстилю Kite: підліткові рюкзаки та пенали в одному дизайні.

У 2008 році виходить лінійка першої колекції рюкзаків Wonderkite для молодшої школи та бізнес-рюкзаків Kite&More. З'являються перші набори з канцелярією і перші набори для творчості.

У 2010 році розробляються і випускаються капсульні ліцензійні колекції рюкзаків, пеналів і канцелярії за ліцензією з The Walt Disney Company.

У 2011 році прийнято рішення про закриття лінійки Wonderkite. Вся колекція текстилю випускається під брендом Kite. Розширення лінійки товарів до 328 позицій.

У 2013 році отримали нагороду у конкурсі «Вибір року» в Україні за шкільні товари року.

У 2014 році стали переможцями конкурсу "Вибір року"в Україні в номінації «шкільні товари року».

У 2016 році випускається перша колекція жіночих PU-рюкзаків.

У 2017 році в компанії відбувається ребрендінг.

У 2018 році для презентації нової колекції в якості трендсеттера була запрошена співачка Мішель Андраде. За її участі була проведена промо-кампанія #KiteBeOriginal.

У 2019 році для просування нової колекції канцелярії та текстилю була запрошена група «Время и Стекло». У колаборації з ними випущена лінійка товарів Vislovo. Одночасно випускається колекція в колаборації з серіалом «Школа» І реаліті-проектом «Школа Backstage», де Kite надавав рюкзаки для зйомок. Також старт співпраці з реаліті-проектом музичного гурту DSIDE BAND «Це те від чого».

У 2019 в німецькому Інституті здоров'я та ергономіки ряд моделей шкільних рюкзаків Kite отримали відзнаку «Ергономічний продукт» після проведення технічних випробувань на відповідність європейським стандартам DIN 33419 / EN ISO 15537.

У 2020 році Kite презентувала нову лінійку Wonder Kite. Нові моделі з'явилися в колекції рюкзаків 2021 року. У лінійці рюкзаків Wonder Kite впроваджені інноваційні рішення: система AGS з технологією плаваючої спинки, яка реагує на вагу і положення тіла, істотно знижуючи навантаження. Магнітний замок FIDLOCK відкривається одним рухом, автоматично «закривається».

У 2021 році в колекції Kite з'являються рюкзаки з амортизуючою спинкою AGS (Anti Gravity System). Бренд Kite першим приносить цю інновацію на ринок України. Рюкзак зі спинкою AGS пружинить під час ходьби, а вага його вмісту відчувається на 25% легшою. Це істотно знижує навантаження на спину та зменшує втому.

Отримує нагороду у конкурсі «Вибір року-2021» у номінації «Рюкзаки та ранці року»..

Виходить нова авторська лінійка канцелярії Kite Dogs. Купуючи продукцію цієї серії, частина коштів з продажу переводиться безпритульним тваринам. Спільний проект з  міжнародним благодійним фондом FOUR PAWS.
 
У 2022 рік в колекції з'являється тематична лінійка канцелярії у патріотичних дизайнах на підтримку України. Цього ж року Kite, спільно з фондом «Твоя Опора», проводить благодійну акцію, спрямовану на допомогу постраждалим від війни українським дітям.

Цього ж року Kite отримує Українську народну премію, одержавши перемогу в номінації «Кращий рюкзак року», за підсумками голосування споживачів. .

Джерела 

Німецькі бренди
Українські торгові марки
Засновані в Німеччині 2007